Храм Успения Пресвятой Богородицы на Чиже́вском подворье — православный храм в Китай-городе в Москве. Принадлежит к Иверскому благочинию Московской епархии Русской Православной церкви, имеет статус патриаршего подворья.

Расположен на территории бывшего подворья купцов Чижовых.

История

XVII—XIX века 
На этом месте с начала XVI века стоял небольшой деревянный храм, освящённый во имя Михаила Малеина.
Почти вплотную к алтарю храма Михаила Малеина примыкал деревянный храм Жён-мироносиц напротив Печатного двора, относившийся к одноименному Мироносицкому монастырю.
Предположительно, в 1626 году оба эти храма сгорели.

На их месте в 1647 году новый владелец усадьбы — вернувшийся из ссылки боярин Михаил Салтыков − построил храм в честь Жён-мироносиц с приделом, освящённым в честь Успения Пресвятой Богородицы.

В 1691 году вместо Успенского придела храма Жён-мироносиц на средства бояр Салтыковых здесь было построено существующее сегодня здание храма Успения Пресвятой Богородицы на Чижевском подворье, который после постройки стал домовым храмом Салтыковых.

В 1787 году храм горел и после был исправлен. В 1802 году был заделан ход из дома и устроен отдельный ход с северной стороны.

В 1803 году храм был приписан к храму Святой Троицы в Полях (разрушен в 1934 году).

В начале XIX века храм, боярский дом и вся окружающая территория принадлежали Кусовниковым. Боярский дом и храм не пострадали от пожара 1812 года, потому что в нём располагался гражданский губернатор оккупированной Москвы Жан-Батист Лессепс.
Кусовников после изгнания французов особо ратовал за скорейшее начало церковной жизни в этом храме. Хотя и имеются свидетельства современников о том, что Кусовников был скрягой, но, по всей видимости, средства на храм находил.

В 1842 году купцы 1-й гильдии Гавриил и Алексей Чижовы приобрели у потомков надворного советника Петра Кусовникова (1766—1834) и Арины Кусовниковой (1762—1832) участок, ограниченный улицами: Никольская, Богоявленский переулок, Старопанский переулок и Большой Черкасский переулок.
В 1844—1854 годах Чижовы построили существующее здание по периметру участка.

Во время шестой переписи купцы Чижовы писали себя как Чижевы, и только после уже как Чижовы. Поэтому изначально подворье именовалось Чижевским.

До постройки трёхэтажных корпусов купеческого подворья Чижевых храм стоял посредине большого двора, и рядом с ним было кладбище.
Выстроенное Чижевское подворье скрыло храм со всех сторон трёхэтажными домами, теперь проход во двор к храму остался только через арку со стороны Никольской улицы.

С 1850-х годов храм стал приходским, и службы в нём совершались летом, начиная со Светлой седмицы.

XX век 
В начале XX века к западной части храма вплотную пристроили трёхэтажный дом. В 1902 году по проекту архитектора Бориса Шнауберта к церкви был построен переход.

После 1917 года в Чижевском подворье организовали общежитие Реввоенсовета.
Храм был закрыт в 1925 году и занят Наркоматом военно-морского флота.

В 1960—1970-х годах храм стоял обезглавленный и заброшенный, его помещения занимала строительно-монтажное управление.

30 августа 1960 года постановлением Совета министров РСФСР № 1327 храм поставлен на государственную охрану как памятник архитектуры.

С 1977 года помещения храма занимал Всесоюзный производственный научно-реставрационным комбинат.
Тогда же в храме была начата реставрация.

В 1990-х годах храм получил статус патриаршего подворья и был приписан к приходу храма святителя Николая на Преображенском кладбище.

Тогда начался новый этап реставрации.
Реставрация, проведённая в советское время, была частичной и оказалась некачественной: крыша храма протекала, на стенах продолжали разрастаться трещины.
Так как здание храма расположено над станцией метро «Площадь Революции», то от постоянных вибраций по зданию пошли крупные трещины, и возникла опасность разрушения.
При обследовании обнаружилось, что фундамента фактически нет и он не несёт функциональной нагрузки.
Поэтому были потрачены огромные средства спонсоров, чтобы силами компании «Мосметрострой» по современной технологии закачать несколько тонн жидкого бетона под здание храма и тем самым создать новый фундамент.
Только после этого трещины в стенах храма прекратили разрастаться.

В 2007 году в подвале Чижовского подворья (дом № 8; в некоторых сообщениях его неправильно называют «Шереметьевским») были найдены 81 человеческий скелет и револьвер «Браунинг» 1903 года выпуска. Предполагается, что это жертвы сталинских репрессий или Гражданской войны. Были выдвинуты также предположения, что скелеты относятся к погосту Успенского храма на Чижевском подворье, на территории которого находилось кладбище до постройки Чижевского подворья (до 1848 года), и не связаны с пистолетом.

Архитектура храма 
Храм построен в стиле «нарышкинского барокко».
Четверик с прямоугольным алтарём и трапезной поднят на высокий подклет, по углам размещены парные колонны.
Окна оформлены наличниками с разорванным фронтоном. Завершает храм восьмерик с луковичной главкой на глухом барабане.

Богослужения 
С 2000 года возобновлены регулярные богослужения.

По воскресным и праздничным дням в 10 часов утра совершается Божественная литургия.

На буднях, по вторникам и четвергам, в 10 часов утра в храме служится молебен с чтением акафистов Божией Матери и святителю Николаю.

Престол храма 

 Успения Пресвятой Богородицы — главный.

Святыни храма 
 Чтимая икона «Успения Пресвятой Богородицы».

Настоятели храма 
 Протоиерей Леонид Кузьминов (24 августа 1993 — 1 августа 2016).
 Иерей Сергий Савченков (1 августа 2016 — 17 апреля 2019).
 Иерей Владимир Джурасс (с 17 апреля 2019 года).

См. также 
 Церковь Троицы Живоначальной в Полях

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт храма Успения Пресвятой Богородицы на Чижевском подворье.
 Храмы Москвы: Успения Пресвятой Богородицы на Чижевском подворье.
 Сайт Apartment.ru: Церкви и монастыри Москвы: Никольская улица (XVI век).
 Сайт Russian-church.ru: Храм Успения Пресвятой Богородицы на Чижевском подворье.
 
 

Москва
Храмы Иверского благочиния
Храмы Китай-города
Здания и сооружения Никольской улицы
Москва
Патриаршие подворья
Москва
Храмы, построенные в 1691 году в России